Peregrinação (portugiesisch für „Pilgerreise“) steht für:

 Peregrinação, portugiesischer Spielfilm von João Botelho (2017)
 Peregrinação (Fatubessi), Aldeia in der Gemeinde Ermera, Osttimor